Hügelgräberheide steht für folgende Naturschutzgebiete in Niedersachsen

 Hügelgräberheide bei Groß und Klein Berßen, Naturschutzgebiet im Landkreis Emsland
 Hügelgräberheide Halle-Hesingen, Naturschutzgebiet im Landkreis Grafschaft Bentheim
 Hügelgräber-Heide bei Kirchlinteln, Naturschutzgebiet im Landkreis Verden
 Hügelgräberheide bei Langeloh, Naturschutzgebiet im Landkreis Heidekreis
 Hügelgräberheide am Wiesengrund, Naturschutzgebiet im Landkreis Emsland